Sin Sister – film del 1929 diretto da Charles Klein
Sin Sister – film del 2017 diretto da Shubhabrata Chatterjee